Волча́нск — топоним.

Города 
 Волчанск — город в Харьковской области Украины.
 Волчанск — город в Свердловской области России.

Спорт 
 «Волчанск» — украинский футбольный клуб, из одноимённого города

Железнодорожная станция 
 Волчанск — пограничная железнодорожная станция Купянской дирекции Южной железной дороги УЗ, расположена в городе Волчанск Харьковской области.